Het Fort Museum Venlo is een cultuurhistorisch en krijgshistorisch museum in het Kazernekwartier in de Noord-Limburgse stad Venlo. Het museum is ontstaan uit een groep enthousiaste mensen die de originele plannen van de gemeente voor het terrein wou bijsturen.

Geschiedenis 
Het Fort Museum ontstond uit een stichting die het behoud van het Fort Sint-Michiel voorstond. In de originele plannen was namelijk vanuit de gemeente geen oog voor de historie van het terrein.

Actiegroep Red Ons Fort 
De actiegroep is ontstaan uit onvrede van enkele vooraanstaande burgers die zich tegen de gemeentelijke plannen verzette. Toenmalig burgemeester Hubert Bruls had namelijk in een interview zich laten ontvallen dat er wat hem betreft weer "zand erover en maquette erbij" moest. Vanaf 2010 werd het publiek bekendgemaakt dat er een nieuw stadion voor VVV-Venlo, nieuwbouw voor Holland Casino en een ROC zou worden gevestigd. Met de fortmuren van het oude Fort Sint-Michiel en de historische waarde van het terrein werd geen rekening gehouden.

Stichting Ons Fort 
In november 2016, na een aantal gesprekken met de gemeente Venlo, kreeg de actiegroep de sleutels van een van de kazernegebouwen, om in het pand een tentoonstellingsruimte te vestigen. Deze overeenkomst betrof een anti-kraak-overeenkomst, waarbij duidelijk was dat de actiegroep er tijdelijk haar onderkomen mocht bestieren. Niet lang daarna heeft de actiegroep de naam Stichting Ons Fort gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel om de tentoonstellingsruimte te bestieren. Bijna een jaar later besloot de gemeente Venlo om het Fort Sint-Michiel aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Fort Museum Venlo 
Na enkele personele wisselingen en een professionalisering is de naam in juni 2020 veranderd in Fort Museum Venlo. Het museum blijft echter wel een stichting. Daarmee is het een volwaardig museum geworden, met een archeoloog onder de vrijwilligers en een van de drie in Nederland actieve bio-historici als voorzitter. Het museum is gevestigd in het rijksmonumentale pand gebouw I, de voormalige onderofficiersmess. 

In 2020 werd een nieuw plan ontwikkeld, waarin de gemeente een andere koers wil varen dan voorheen: vooral woningbouw, met daarnaast ruimte voor onder andere leasure, onderwijs, en horeca. In 2022 zocht het museum de media op, nadat bekend was geworden dat in de nieuwe ontwikkelingsplannen wellicht geen plek meer zou zijn op het terrein.

Collectie 
De collectie vertelt vooral het verhaal van de vestinggeschiedenis van de stad Venlo, waarbij de nadruk ligt op het kazerneterrein met het van origine Spaanse fort. Daarnaast heeft het museum enkele stukken in beheer over de algemene geschiedenis van de gemeente Venlo, over de Limburgse Jagers die op de Frederik Hendrikkazerne hebben gelegen, het Regiment Huzaren en is er plaats voor natuureducatie in combinatie met de omgeving.

Samenwerkingen 
Het Fort Museum werkt tevens samen met enkele andere instanties op het gebied van historie en natuur.

ArcheoHotspot 
In oktober 2019, tijdens de Nationale Archeologiedagen, kreeg het museum de status van ArcheoHotspot, een initiatief van het Amsterdamse Allard Pierson Museum, en als zodanig geopend door Gedeputeerde Robert Housmans. Daarmee is het museum, na het provinciaal depot De Vondst in Heerlen de tweede hotspot in de provincie Limburg.

Heemkundekring 
Tevens gebruikt een van de in de gemeente Venlo gevestigde heemkundekringen, Blariacum, het museum als uitvalsbasis en houdt er - net als het museum zelf - regelmatig lezingen. De naam Blariacum verwijst naar een Romeinse nederzetting die in de directe omgeving moet hebben gelegen.

Stadsnatuur Venlo 
Ook de biodiversiteit op het terrein komt in het museum tot zijn recht middels Stadsnatuur Venlo. Op het terrein komen enkele zeldzame of bedreigde plant- en diersoorten voor, waardoor het museum een ruimte biedt aan ook deze instelling.

Allard Pierson Museum 
Dankzij de aanwijzing als Archeohotspot na de naamsverandering van bezoekerscentrum naar het Fort Museum werkt het museum inmiddels ook samen met het het Amsterdamse Allard Pierson Museum, een museum voor archeologie.

Museum in Venlo